Барбара Бломберг (1528—1597) — співачка, коханка імператора Карла V, мати іспанського полководця Хуана Австрійського.
 Ганс Вільгельм Бломберг (1906—1946) — оберштурмбанфюрер і провідний член Гестапо.
 Зігфрід Бломберг — ризький архієпископ (1370—1374).
 Кейо Бломберг (1917—1994) — фінський шахіст.
 Крейг Бломберг (* 1955) — американський теолог-євангеліст.
 Маргарета Бломберг (* 1943) — шведська художниця.
 Мартін Бломберг (1888—1966) — американський інженер.
 Рольф Бломберг (1912—1996) — шведський дослідник, фотограф і продюсер документальних фільмів/
 Рональд Бломберг (* 1948) — американський бейсболіст.
 Сігрід Бломберг (1863—1941) — шведська художниця.
 Гуго фон Бломберг (1820—1871) — німецький поет і художник.
 Олександр фон Бломберг (1788—1813) — прусський офіцер і поет.
 Себастьян Бломберг (* 1972) — німецький актор.
 Хеллхаммер (* 1969, Ян Аксель Бломберг) — норвезький барабанщик.

Бломберг — громада, розташована в землі Нижня Саксонія. Входить до складу району Віттмунд.
 Бломберг — місто, знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія. Підпорядковується адміністративному округу Детмольд.

Див. також 
 Вернер фон Бльомберг
 Блумберг